

Geografia

Austria 
 Rosenburg – ex comune ora frazione di Rosenburg-Mold, comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Rosenburg-Mold – comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)

Germania 
 Groß Rosenburg – ex comune ora frazione di Barby, città nel circondario del Salzland (Sassonia-Anhalt)
 Klein Rosenburg – ex comune ora frazione di Barby, città nel circondario del Salzland (Sassonia-Anhalt)